Per crociata dei baroni si può intendere:
Prima crociata
La prima fase della crociata albigese
Il nome "ufficiale" della crociata del 1239